Вилья́м Хоэ́ль Па́чо Тено́рио (; ) — эквадорский футболист, защитник клуба «Антверпен». Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Пачо начал профессиональную карьеру в клубе «Индепендьенте дель Валье». 3 ноября 2019 года в матче против «Дельфин» он дебютировал в эквадорской Примере. В 2021 году Вильям помог клубу выиграть чемпионат. В 2022 году Пачо перешёл в бельгийский «Антверпен», подписав контракт на 5 лет. 24 апреля в матче против «Брюгге» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Достижения 

Командные

 «Индепендьенте дель Валье»
 Победитель эквадорской Примеры — 2021

Примечания 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Антверпен»